Piazza del Comune ad Assisi in provincia di Perugia
 Piazza del Comune a Cremona
 Piazza del Comune a Fabriano in provincia di Ancona
 Piazza del Comune a Lastra a Signa in provincia di Firenze
 Piazza del Comune a Montefalco in provincia di Perugia
 Piazza del Comune a Prato
 Piazza Vittorio Emanuele II, detta anche Piazza del Comune, a Rieti
 Piazza del Comune a Valdagno in provincia di Vicenza